Joseph Sullivan (politicus) (1866-1935), Schots politicus
 Joseph Sullivan (roeier) (1987), Nieuw-Zeelands roeier
 Joseph Sullivan (ijshockeyspeler) (1902-1988), Canadees ijshockeyspeler
 Joseph Sullivan (misdadiger) (1939), Amerikaans misdadiger en huurmoordenaar, bijgenaamd Mad Dog
 Joseph Sullivan (diplomaat) (1944), Amerikaans diplomaat
 Joseph J. Sullivan (1870-1949), Amerikaans bookmaker en gokker
 Joseph Leo Sullivan (1958), Canadees musicus
 Joseph Michael Sullivan (1930–2013), Amerikaans geestelijke en bisschop
 Joseph Vincent Sullivan (1919–1982), Amerikaans geestelijke en bisschop